Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1997 je dvainštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 21. februarjem in 2. marcem 1997 v Trondheimu, Norveška, v petnajstih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1997
1997 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Trondheim